Fusako Kitashirakawa – principessa giapponese
 Nagahisa Kitashirakawa – principe e militare giapponese
 Naruhisa Kitashirakawa – principe e militare giapponese